Виктор Кривоногов:
 Кривоногов, Виктор Иванович — советский самбист, призёр чемпионата СССР 1983 года.
 Кривоногов, Виктор Николаевич (1922—2007) — участник Великой Отечественной войны, гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.
 Кривоногов, Виктор Павлович (род. 1950) — российский историк и этнограф, доктор исторических наук, профессор.